Сен-Леже́-ле-Геретуа́, Сен-Леже-ле-Ґеретуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Ліможа, 5 км на південний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 442,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Леже-ле-Геретуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-ле-Геретуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез